Sun News peut signifier :
 The Sun News, un journal quotidien publié à Myrtle Beach, Caroline du Sud, États-Unis ;
 Sun News Network, une chaîne de télévision canadienne (fondée par Québecor Média) ;
 Sun News, une chaîne de télévision Tamoul.